Mills County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Mills County (Iowa)
 Mills County (Texas)